Berghem (Noord-Brabant), een plaats in de gemeente Oss
Berghem (Limburg), een buurtschap ten zuiden van de Nederlandse plaats Gulpen
Berghem (Mark), een plaats in de Zweedse gemeente Mark